

Прізвище 

 Майданник Олександр Іванович (нар. 1956) — український дипломат

Інше 
 Майданник — робітник майдану, типу смолокурні

Див. також 
 Майданик